Hidžra ima lahko dva pomena:

 hidžra je arabski izraz, ki se nanaša na pobeg preroka Mohameda iz Meke.

 hidžra je pojem za posebno vrsto spolne istovetnosti v indijski kulturi.